Anywhere but here (Kayak), een muziekalbum van Kayak
 Anywhere but Here (The Ataris), een muziekalbum van The Ataris
 Anywhere But Here (film), een film uit 1999